Alfonso Medina kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Alfonso Medina, Zacatecas, Río Grande, 
 Alfonso Medina, Veracruz, Las Choapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar